Sancy – znany diament
 Sancy – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Sancy – francuska gmina w regionie Lotaryngia